

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2001
Tennis en Allemagne en 2001
Tennis en juillet 2001